Алекрин:

 Алекрин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул
 Алекрин — бразильский футбольный клуб из одноимённого квартала города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти